Виневич () — фамилия польского происхождения.

Известные представители:

 Виневич, Кшиштоф (1933—1986) — польский кинооператор и сценарист.
 Виневич, Юзеф (1905—1984) — польский политик, журналист и дипломат.

 Виневич-Вольская, Иоанна — польский историк искусства, специалист по коллекциям Королевского замка в Варшаве.
 Виневич, Лида (род. 1928) — австрийская киноактриса.